Reisebekanntschaften ist der Titel von:

 Reisebekanntschaften (1936), deutscher Spielfilm von Harry Preuß
 Reisebekanntschaften (1973), sowjetischer Spielfilm von Wassili Schukschin

 Reisebekanntschaften (Singspiel), Singspiel von Franz Abt aus dem Jahr 1875